35-я церемония вручения наград премии «Давид ди Донателло» состоялась 2 июня 1990 года в Театро Витторио Венето.

Победители и номинанты

Лучший фильм 
 Открытые двери, режиссёр Джанни Амелио
 Красный штрафной, режиссёр Нанни Моретти
 Голос луны, режиссёр Федерико Феллини
 Странная болезнь, режиссёр Марио Моничелли
 История мальчиков и девочек, режиссёр Пупи Авати

Лучшая режиссура 
 Марио Моничелли — Странная болезнь
 Джанни Амелио — Открытые двери
 Пупи Авати — История мальчиков и девочек
 Федерико Феллини — Голос луны
 Нанни Лой — Беспризорники
 Нанни Моретти — Красный штрафной

Лучший дебют в режиссуре 
 Рикки Тоньяцци — Piccoli equivoci
 Джакомо Кампиотти — Corsa di primavera
 Джанфранко Кабидду — Недружелюбие
 Ливия Джампальмо — Эвелина и её дети
 Моника Витти — Тайный скандал

Лучший сценарий 
 Пупи Авати — История мальчиков и девочек
 Нанни Моретти — Красный штрафной
 Сузо Чекки д’Амико и Тонино Гуэрра — Странная болезнь
 Джанни Амелио, Vincenzo Cerami и Алессандро Сермонета — Открытые двери
 Нанни Лой и Эльвио Порта — Беспризорники

Лучший продюсер 
 Марио Чекки Гори, Витторио Чекки Гори и Джанни Минервини — Турне
 Марио Орфини — Мой дорогой доктор Граслер
 Анджело Барбагалло и Нанни Моретти — Красный штрафной
 Анджело Риццоли — Открытые двери
 Джованни Ди Клементе — Беспризорники
 Марио Чекки Гори, Витторио Чекки Гори — Голос луны

Лучшая женская роль 
 Елена София Риччи — Ne parliamo lunedì
 Вирна Лизи — Веселое рождество… Хороший год
 Стефания Сандрелли — Эвелина и её дети
 Лина Састри — Piccoli equivoci
 Анна Бонаюто — Donna d’ombra

Лучшая мужская роль 
 Паоло Вилладжо — Голос луны (ex aequo)
 Джан Мария Волонте — Открытые двери (ex aequo)
 Массимо Троизи — Который час?
 Серджио Кастеллитто — Piccoli equivoci
 Джанкарло Джаннини — Странная болезнь
 Нанни Моретти — Красный штрафной

Лучшая женская роль второго плана 
 Нэнси Брилли — Piccoli equivoci
 Стефания Сандрелли — Странная болезнь
 Памела Виллорези — Эвелина и её дети
 Мариэлла Валентини — Красный штрафной
 Аманда Сандрелли — Уметь любить

Лучшая мужская роль второго плана 
 Серджио Кастеллитто — Три колонки в хронике
 Эннио Фантастичини — Открытые двери
 Алессандро Абер — Willy Signori e vengo da lontano
 Витторио Каприоли — Странная болезнь
 Роберто Читран — Piccoli equivoci

Лучшая операторская работа 
 Джузеппе Ротунно — Мой дорогой доктор Граслер
 Тонино Делли Колли — Голос луны
 Паскуалино Де Сантис — Забыть Палермо
 Тонино Нарди — Открытые двери
 Лучиано Товоли — Который час?

Лучшая музыка 
 Клаудио Маттоне — Беспризорники
 Марио Нашимбене — Blue dolphin — l’avventura continua
 Риц Ортолани — История мальчиков и девочек
 Никола Пьовани — Голос луны
 Армандо Тровайоли — Который час?

Лучшая песня 
 'A Città 'E Pulecenella di Claudio Mattone — Беспризорники
 Фьоренцо Карпи — Красивый священник
 Марио Нашимбене — Blue dolphin — l’avventura continua
 Эннио Морриконе — Мой дорогой доктор Граслер
 Энцо Янначчи и Паоло Йанначчи — Piccoli equivoci

Лучшая художественная постановка 
 Данте Ферретти — Голос луны
 Джантито Буркьелларо — Мой дорогой доктор Граслер
 Амедео Фаго и Франко Вельчи — Открытые двери
 Марио Гарбулья — Скупой
 Франко Вельчи — Странная болезнь

Лучший костюм 
 Джанна Джисси — Открытые двери
 Милена Канонеро, Альберто Версо — Мой дорогой доктор Граслер
 Маурицио Милленотти — Голос луны
 Данта Ортона — Беспризорники
 Грациелла Вирджили — История мальчиков и девочек

Лучший монтаж 
 Нино Баральи — Голос луны
 Нино Баральи — Турне
 Руджеро Мастроянни — Забыть Палермо
 Симона Паджи — Открытые двери
 Амедео Сальфа — История мальчиков и девочек

Лучший звук 
 Ремо Уголинелли — Открытые двери
 Франко Борни — Красный штрафной
 Тициано Кротти — Турне
 Раффаэле Де Лука — История мальчиков и девочек
 Ремо Уголинелли — Piccoli equivoci

Лучший иностранный режиссура 
 Луи Маль — Милу в мае

Лучший сценарий иностранного фильма 
 Вуди Аллен — Преступления и проступки

Лучший иностранный продюсер 
 Ноэль Пирсон — Моя левая нога

Лучшая иностранная актриса 
 Джессика Тэнди — Шофёр мисс Дэйзи

Лучший иностранный актёр 
 Филипп Нуаре — Жизнь и больше ничего

Лучший иностранный фильм 
 Общество мёртвых поэтов, режиссёр Питер Уир

Premio Alitalia 
 Нино Манфреди

Давид Лучино Висконти 
 Эрик Ромер

David speciale 
 Альберто Сорди

См. также 
 47-й Венецианский кинофестиваль

Ссылки 
 Сайт премии
 Кинопремия Давид ди Донателло 1990 на сайте FilmWeb
 Кинопремия Давид ди Донателло 1990 на сайте IMDB

События 2 июня
Июнь 1990 года
1990 год в Италии
Кинопремии 1990 года
1990